Glossolepis är ett släkte av fiskar. Glossolepis ingår i familjen Melanotaeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Glossolepis